Katholische Enzyklopädie steht für:
 Catholic Encyclopedia, englisch
 Katholische Enzyklopädie (Moskau), russisch